Сільський Господар (журнал)
 Сільський Господар (об'єднання) — центральне об'єднання с.-г. кооперації в УРСР
 Сільський Господар (товариство) — крайове хліборобне товариство в Галичині
 Сельскій Господаръ — двотижневик для селян, виходив у Чернівцях.

Посилання